Уэ́сли На́тан «Уэс» Мо́рган (; 21 января 1984, Ноттингем, Англия) — ямайский футболист, защитник. Наиболее известен по выступлениям за английские клубы «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити», а также за сборную Ямайки.

Клубная карьера

«Ноттингем Форест» 
Морган начинал свою карьеру в системе «Ноттс Каунти», но в 15 лет перебрался в академию соседей из «Ноттингем Форест». После возвращения из «Киддерминстер Харриерс», где Уэс играл на правах полугодичной аренды, он дебютировал в первой команде «лесников» 12 августа 2003 года в игре с «Порт Вейлом», когда ему было 19 лет. С тех пор Морган прочно занял место в центре обороны, выступая попеременно с Десом Уокером и Майклом Доусоном. Свой первый гол за «Ноттингем» он забил в сезоне 2007/08, поразив ворота «Транмир Роверс» в домашнем поединке (2:0).

Наибольший прогресс Моргана стал заметен после прихода Билли Дэвиса на пост наставника «Форест». С тех пор ямаец стал лидером защиты «лесников», чем помог клубу остаться в Чемпионшипе в сезоне 2008/09. В октябре 2011 года Уэс провёл 400-й официальный матч за «Ноттингем», причём в качестве капитана.

«Лестер Сити» 
30 января 2012 года Морган официально перешёл в «Лестер Сити» за £1 млн, подписав контракт на 2,5 года. В том же году, перед началом сезона 2012/13 он был выбран капитаном команды. В этом же сезоне благодаря впечатляющему выступлению он удостоился в сентябре награды лучшему игроку месяца в Чемпионшипе. После победы в сезоне 2013/14 в Чемпионшипе, в котором Морган пропустил лишь один матч, он подписал с «Лестером» новый трёхлетний контракт до 2017 года. В сезоне 2014/15 в Премьер-лиге Морган забил два мяча. В сезоне 2015/16 он стал чемпионом Премьер-лиги сыграв во всех играх сезона и не пропустив ни одной минуты, и таким образом стал лишь третьим игроком в истории лиги которому удавалось такое. В этом сезоне Морган забил два мяча, второй из которых принёс команде ничью 1:1 в матче 36-го тура в гостях против «Манчестер Юнайтед» и помог «Лестеру» в конечном итоге завоевать чемпионство. Морган стал первым ямайским футболистом, которому удалось стать чемпионом английской Премьер-лиги.

18 марта 2019 года заключил новый контракт с «Лестером». Новый контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.

Международная карьера 
1 сентября 2013 года Морган впервые был вызван в сборную Ямайки на матчи отборочного турнира к ЧМ-2014 с Панамой и Коста-Рикой. Дебютировал Уэс в национальной команде 7 сентября матчем с Панамой (0:0).

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 30 / забито голов: 0; победы: 8, ничьи: 6, поражения: 16.

Достижения

Командные 
Лестер Сити
 Победитель Чемпионшипа: 2013/14
 Чемпион Англии: 2015/16
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21

Личные достижения 
 Включён в «команду года» Чемпионшипа (3): 2010/11, 2012/13, 2013/14
 Игрок сезона в «Лестер Сити»: 2012/13
 Член «команды года» по версии ПФА: 2015/16

Личная жизнь 
У Моргана есть ребёнок от сестры другого профессионального футболиста Леона Беста.

Морган является совладельцем тату-салона «Блю инк» в Лестере.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити»
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Киддерминстер Харриерс»
Игроки ФК «Лестер Сити»